

Località 
Mezzano – comune italiano in provincia di Trento
Mezzano – frazione di Ravenna
Mezzano – frazione di San Giuliano Milanese nella città metropolitana di Milano
Mezzano – frazione di Caserta
Mezzano – frazione di Sannazzaro de' Burgondi in provincia di Pavia
Mezzano Chitantolo – frazione di Castelvetro Piacentino in provincia di Piacenza
Mezzano Inferiore – frazione di Mezzani in provincia di Parma
Mezzano Parpanese – frazione di Pieve Porto Morone in provincia di Pavia
Mezzano Rondani – frazione suddivisa fra Colorno e Mezzani in provincia di Parma
Mezzano Siccomario – frazione di Travacò Siccomario in provincia di Pavia
Mezzano Superiore – frazione di Mezzani in provincia di Parma
Mezzano Passone – frazione di Corno Giovine in provincia di Lodi

Valichi 
Passo Mezzano – colle dell'Appennino Ligure

Laghi 
Lago di Mezzano – bacino lacustre di Valentano in provincia di Viterbo

Altro 
Luca Mezzano – calciatore italiano